Берингер или Бёрингер ( или ) — фамилия:
 Бёрингер, Фолькер (1912—1961) — немецкий художник и график.
 Берингер, Оскар (1844—1922) — английский пианист немецкого происхождения.
 Берингер, Иоганн (1667—1738) — профессор медицины в Вюрцбургском университете.
 Берингер, Мелани (род. 1985) — немецкая футболистка.

См. также 
 Boehringer Ingelheim — немецкая фармацевтическая фирма.
 Behringer — немецкая фирма по производству музыкальных инструментов.